Джиро д’Италия 2012 () — 95-я супервеломногодневка по дорогам Италии. Она стартовала 5 мая в Дании, а завершилась 27 мая миланской разделкой. Победителем гонки стал канадец Райдер Хешедаль, ставший первым канадцем, который смог выиграть Гранд Тур.

Участники 
За неделю до презентации гонки в интернете на непродолжительное время якобы случайно появились маршруты Джиро и Тур де Франс. Исходя из них, итальянская гонка хорошо подходила горнякам, а французская (с почти 100 километрами ITT) — раздельщикам. Несмотря на это, братья Шлек заявили, что подтянут разделку и поедут Тур. Действующий победитель Джиро Альберто Контадор отказался от защиты титула, также намереваясь сконцентрироваться на Тур де Франс; впрочем, в феврале он был дисквалифицирован до конца лета. 18 команд UCI ProTeams 2012 года были автоматически допущены к Джиро. 11 января 2012 года были объявлены 4 команды UCI Professional Continental, получившие приглашения на гонку от организаторов: ими стали итальянские , ,  и немецкая . Во второй половине февраля несколько команд огласили свои предварительные составы на Джиро.

Маршрут 
Презентация маршрута прошла в Милане 16 октября 2011 года, на следующий день после завершения там Джиро ди Ломбардия, последней гонки сезона. Первые 3 этапа  пройдут по континентальной Дании, первый этап будет индивидуальной разделкой на 8,7 километра. 8 мая пелотон переберётся в Верону, на следующий день состоится единственная командная разделка, на 32,2 километра. Затем пелотон отправится на юг, на 7-м этапе гонщики впервые финишируют в гору. На следующий день они доедут до Лачено, после чего отправятся на север. На 14-м этапе, первом со сложностью 5 звёзд, пелотон достигнет Альп, где финиширует в Червинии. После следующего горного этапа будет день отдыха. На последней неделе гонщиков ждут три пятизвёздочных этапа, самый тяжёлый пройдёт в предпоследний день. Заключительной этап станет единственной длинной индивидуальной разделкой, на 31,5 километра.

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Общий зачет

Спринтерская классификация

Горная классификация

Молодёжная классификация

Trofeo fast team

Trofeo super team

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Джиро д’Италия
Спорт в Дании в 2012 году
Спорт в Италии в 2012 году
Май 2012 года